mirliton – wysoka czapka huzarska z XVIII wieku 
 mirliton – niewielki instrument dęty, zwany też fletem rzezańców